Gouvernement Kurz peut désigner ces gouvernements fédéraux autrichiens :
 gouvernement Kurz I, du  au  ;
 gouvernement Kurz II, du  au .

Voir aussi 
 Sebastian Kurz